Карабалин:
 Карабалин, Узакбай Сулейменович (род. 1947) — доктор технических наук, Министр нефти и газа Казахстана (2013—2014 г.г.).
 Карабалин, Алий Алибаевич — аким города Темиртау (июль 1993 — октябрь 1996).